L'Open de Madras masculin 2010 est l'édition 2010 du tournoi de squash Open de Madras qui se déroule du 2 au 7 mars 2010 à Madras. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA  Star et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont quatre qualifiés et un joueur invité Ramit Tandon. 

En finale, Ong Beng Hee remporte le tournoi en s'imposant face à Jonathan Kemp.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Madras féminin de squash 2010
 Saison 2010 de la PSA

Liens externes 

Open de Madras de squash
Squash en 2010
Sport en mars 2010